

Emilia-Romagna 
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a Codigoro
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a Olina, frazione di Pavullo nel Frignano

Lombardia 
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Toscolano Maderno
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Travagliato
 Chiesa dei santi Pietro e Paolo Apostoli a Valleve

Piemonte 
 Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Oleggio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Brunico
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Collepietra, frazione di Cornedo all'Isarco
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Laces
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Rina, frazione di Marebbe
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Parcines
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Sarentino
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli – Vigo Meano, frazione di Trento

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Apostoli
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo